Боровичи:

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Боровичи — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.
 Россия
 Боровичи — город в Новгородской области.
 Боровичи — село в Сафакулевском районе Курганской области.
 Боровичи — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Боровичи — деревня в Дубровенской волости Порховского района Псковской области.
 Боровичи — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Боровичи — деревня в Туготинской волости Порховского района Псковской области.
 Украина
 Боровичи — село в Маневичском районе Волынской области.
 Боровичи — село в Середино-Будском районе Сумской области.

Другие собственные имена предметов и объектов 
 «Боровичи» — научно-исследовательское судно.
 Боровичи (хоккейный клуб) — хоккейный клуб города Боровичи Новгородской области, принимающий участие в Чемпионате России по хоккею с мячом.